Явле́ние:
 Явление в философии — вообще всё, что чувственно воспринимаемо.
 Богоявление
 Явление в пьесе, спектакле — часть акта, в котором происходит изменение в составе действующих лиц; каждое явление обусловлено логикой развития действия.

Фильмы 
 «Явление» — комедия Эллиота Сильверстайна.
 «Явление» — саундтрек к фильму.
 «Явление» — фильм 1988 года.
 «Явление» — триллер М. Найта Шьямалана (2008).
 The Happening () — саундтрек к фильму.
 «Явление» — фильм Тодда Линкольна (2012).

См. также 
 Аномальные явления
 Атмосферные явления
 «Явление Христа народу» — картина Александра Иванова.
 Оптическое явление